Puszcza peut désigner :

Toponymie
en Pologne
 Puszcza, village de la voïvodie de Couïavie-Poméranie
 Puszcza, village de la voïvodie de Grande-Pologne
 Puszcza, village de la voïvodie de Łódź
 Puszcza, village de la voïvodie de Lublin
 Puszcza, village de la voïvodie de Lubusz
 Puszcza, village de la voïvodie de Mazovie